Crescent Street (Montreal), in Canada
Crescent Street (Jamaica Line), een station van de metro van New York